Задорожье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Задорожье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Задорожье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Задорожье — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Задорожье — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Задорожье — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Задорожье — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Задорожье — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Задорожье — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Задорожье — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Задорожье — деревня в Шимском районе Новгородской области
 Задорожье — деревня в Боталовской волости Куньинского района Псковской области.
 Задорожье — деревня в Долговицкой волости Куньинского района Псковской области.
 Задорожье — деревня в Островском районе Псковской области.
 Задорожье — деревня в Псковском районе Псковской области.